Esistono più comuni francesi con questo nome

Freneuse – Senna Marittima
Freneuse – Yvelines